Империя може да се отнася за:
 Империя – вид на административно държавно устройство в миналото
 Империя (биология) - таксономична група организми
 Империя (град) - град в Италия, административен регион Лигурия, провинция Империя
 Империя (провинция) - административна единица в Италия, в регион Лигурия, със столица Империя
 Империя (сериал) – американски сериал